Roesi – abitanti di Riva del Po
Roesi – abitanti di Ro (Riva del Po)